Сельков — фамилия; имеет женскую форму Селькова.
 Сельков, Владимир Владимирович (род. 1971) — советский и российский пловец, специализировавшийся в плавании на спине.
 Сельков, Сергей Алексеевич (род. 1954) — советский и российский учёный, иммунолог и инфекционист, доктор медицинских наук.
 См. также 
 Сельково